Arándiga kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Arándiga (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Arándiga (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar